

Гончаровка — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Гончаровка — село, Суджанський район, Курська область
 Гончаровка — присілок, Федоровський район, Башкортостан